Difenylfosforylazide, een toxische organische verbinding
 Departement voor Politieke en Vredesopbouwaangelegenheden (DPPA), een afdeling van de Verenigde Naties